Òscar Garcia i Junyent (1973), futbolista català.
 Òscar Garcia (actor), actor català que treballà d'humorista a Crackòvia.
 Óscar García Valle (Madrid, 1972), futbolista i entrenador espanyol.